An der Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2016, die von 14. bis 15. Mai 2016 stattfand, nehmen 24 Spielerinnen teil, von denen sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Nürnberg